Syvårskrigen har flere betydninger:

 Den Nordiske Syvårskrig 1563–1570
 Den Koreanske Syvårskrig 1592–1598
 Syvårskrigen (1756–1763)